Ein Süßer Heinrich ist

 der wilde Spinat Chenopodium bonus-henricus, auch Guter Heinrich genannt  
 der patentierte Zuckerstreuer#Süßer Heinrich der Firma Helly